Whitehurst ist der Name folgender Personen:

 Albert Whitehurst (1898–1976), englischer Fußballspieler
 Andrew Whitehurst, britischer Spezialeffektkünstler
 Billy Whitehurst (* 1959), englischer Fußballspieler
 Charlie Whitehurst (* 1982), US-amerikanischer Footballspieler
 David Whitehurst (* 1955), US-amerikanischer Footballspieler
 G. William Whitehurst (* 1925), US-amerikanischer Politiker
 John Whitehurst (1713–1788), britischer Geologe und Mitglied der Royal Society; Uhrmacher
 Logan Whitehurst (1977–2006), US-amerikanischer Drummer und Sänger
 Wally Whitehurst (* 1964), US-amerikanischer Baseballspieler
 Walter Whitehurst (1934–2012), englischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Whitehurst-&-Son-Sonnenuhr